Porte palière, est une porte d'entrée d'un appartement sur un palier dans un immeuble
 Porte palière, est une porte automatique de sécurité d'un ascenseur sur un palier dans un immeuble
 Porte palière, est une porte automatique située, avec d'autres, sur le quai d'une station de métro, elles ne s'ouvrent que lorsque le métro est à l'arrêt.